Zwarts ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Zwarts (* 1949), niederländischer Sprachwissenschaftler und Universitätsprofessor
 Kim Zwarts (* 1955), niederländischer Fotograf
 Joël Zwarts (* 1999), niederländischer Fußballspieler